II чемпионат мира по волейболу среди женских старших молодёжных команд (игроки до 23 лет — не старше 1993 года рождения) проходил с 12 по 19 августа 2015 года в Анкаре. Победителем турнира стала сборная Бразилии.

Квалификация

Арены 
 Ankara Arena (вмещает 10 400 зрителей).
 Başkent Volleyball Hall (вмещает 7600 зрителей).

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матчи за 5—8-е места

Матчи за 1—4-е места

Символическая сборная и MVP 

Самым ценным игроком турнира признана Жума.

Итоговое положение

См. также 
 Чемпионат мира по волейболу среди мужских старших молодёжных команд 2015

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола

Чемпионаты мира по волейболу среди старших молодёжных команд
2015 год в волейболе
Чемпионаты мира в Турции
Спорт в Турции в 2015 году
Август 2015 года
Международные соревнования по волейболу в Турции
Международные спортивные соревнования в Анкаре